Störzner ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Störzner (* 1958), Autor zahlreicher Sachbücher über Themen der Thüringer Steinkreuzforschung und der Thüringer Geschichte
 Friedrich Bernhard Störzner (1861–1933), Kantor und Lehrer in Arnsdorf